Betty Halff-Epstein (parfois prénommée Berthy ou Baty), née Epstein le  à Zurich et morte le  à Bâle, était une entrepreneure suisse prospère et pionnière de la deuxième vague du mouvement des femmes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle et son frère Max Epstein ont aidé des Juifs persécutés à émigrer vers les États-Unis. Depuis Bâle, elle fournit également aux prisonniers internés du Camp de Gurs (France). Après la guerre, elle s'est engagée dans la WIZO (voir section WIZO).

Vie 
Betty Epstein a grandi dans un foyer de classe moyenne à Zurich avec son frère Max, de 14 mois son aîné, et sa sœur Ruth, de neuf ans sa cadette. La famille était juive orthodoxe.

Après avoir terminé l'école obligatoire en 1920, Betty Epstein a commencé une formation à l'école de commerce de Zurich. En 1923, elle a passé un an à Versailles pour apprendre le français et comment gérer un ménage dans le cadre de sa formation pour devenir une « grande dame ». Pendant cette période, elle s'est impliquée activement dans l'art, la musique, le théâtre et la littérature française. Elle n'a pas été autorisée à étudier et a dû se plier au souhait de ses parents de pouvoir diriger un grand ménage et de se diriger avec style sur la scène sociale.

En 1926, Betty Epstein, âgée de 21 ans, a épousé Gérard Halff (*1889, †1939), de quinze ans son aîné, homme d'affaires et propriétaire de l'entreprise de matières premières chimiques Gerhard Halff AG. Le mariage a été arrangé par une marieuse. Avec le mariage est venu le déménagement à Bâle, où elle a vécu pour le reste de sa vie.

En 1927, leur premier enfant, Marlise, est née (plus tard Marlise Staehelin). Trois ans plus tard, en 1930, leur deuxième fille Lily-Anne a suivi. À cette époque, le couple Halff-Epstein a également chargé plusieurs architectes de construire une nouvelle maison pour la famille, dont le célèbre architecte suisse Otto Rudolf Salvisberg.

Seconde guerre mondiale 
Au début de la Seconde Guerre mondiale, Gérard Halff meurt à l'âge de 50 ans. Pendant son séjour à l'hôpital, il a instruit sa femme dans tous les domaines afin qu'elle puisse diriger l'entreprise. Betty Halff-Epstein a repris la direction de l'entreprise de son défunt mari contre la volonté de sa belle-famille et a prévalu contre l'ancien partenaire commercial de son mari qui voulait céder la clientèle à sa société récemment créée. Le rachat de la société s'est déroulé dans des circonstances difficiles : Pendant l'après-guerre, Betty Halff-Epstein a dû convaincre des partenaires commerciaux de ses capacités de directrice générale lors de nombreux voyages d'affaires en France, en Belgique et en Angleterre. Grâce à ce travail de fond, Betty Halff-Epstein a contribué à l'essor de la société dans les années 1950 et 1960.

En raison de la situation politique tendue en Europe, Betty Halff-Epstein a voulu émigrer aux États-Unis, où elle avait de la famille, après la mort de son mari. Grâce à une correspondance animée entre l'ambassade américaine en Allemagne et le consulat américain à Zurich, ainsi qu'aux déclarations sous serment de son cercle d'amis et de sa famille aux États-Unis, elle a obtenu un visa. Cependant, ses filles, en particulier l'aînée Marlise, ont résisté avec succès à l'émigration. Betty Halff-Epstein a passé la plupart des années de guerre à Bâle. Ses filles, cependant, sont restées à Genève avec la soeur de Betty, Ruth.

Pendant toute la période nazie, Betty Halff-Epstein et son frère Max Epstein ont aidé des amis et des proches juifs à l'étranger. Avant le début de la guerre, l'aide se concentrait sur leur oncle et leur cousin à Fribourg-en-Brisgau (DE). Max Epstein, en particulier, a essayé de permettre à son cousin et à sa famille d'émigrer aux États-Unis. L'oncle a été déporté au Camp de Gurs (FR), auquel il a survécu. Pour de nombreux amis et connaissances, Betty Halff a écrit à ses contacts aux États-Unis pour obtenir des déclarations sous serment, mais sans toujours y parvenir.

Tout au long de la guerre, Betty Halff-Epstein s'est inquiétée pour ses amis et parents à l'étranger qui ne cherchaient pas à se mettre à l'abri - souvent avec des conséquences fatales. Par exemple, une de ses cousines, qui avait passé une partie de la guerre à Bâle, est rentrée en Belgique pour être avec sa fille. Son cousin Richard Guggenheim, qui se trouvait dans un camp préparatoire à l'émigration en Palestine, a également été victime des atrocités nazies. D'autres parents se sont fortement exposés par le biais de déclarations publiques antifascistes et se sont ainsi exposés à un grand danger. Pendant cette période, l'appartement à Bâle était toujours ouvert aux personnes dans le besoin et aux proches qui avaient besoin d'un abri. En 1943, Betty Halff-Epstein a pris en charge son cousin Hans Guggenheim, qui a été envoyé dans un camp de travail suisse la même année. En juin 1946, elle assume enfin la tutelle de Hans Guggenheim.

En 1944, son frère Max Epstein est décédé. La mort de son frère bien-aimé a été un grand choc pour la famille Halff-Epstein. Max Epstein avait été un grand soutien pour sa soeur Betty après la mort de Gérard Halff et en outre une sorte de père adoptif pour ses deux nièces Marlise et Lily-Anne. Le rôle de Max Epstein a été repris après la guerre par son cousin Manfred Guggenheim qui vivait à Berlin avant la guerre. Il a réussi à émigrer aux États-Unis via Cuba, et est revenu en Europe avec l'invasion alliée.

La guerre a privé Betty Halff-Epstein de sa foi en Dieu et elle s'est sentie moins engagée dans les traditions religieuses. Après la fin de la guerre, elle a caressé l'idée d'émigrer en Palestine ou d'épouser un chrétien afin que ses filles ne connaissent pas le même sort que les victimes de la Shoah.

Activités avec la WIZO 
Pendant la guerre, Betty Halff-Epstein a commencé à s'engager dans la WIZO (Organisation internationale des femmes sionistes). Les difficiles années de guerre et son engagement humanitaire à cette époque ont éveillé en elle le désir de travailler pour la cause juive. C'est ce qu'elle a elle-même dit dans son discours d'adieu à l'occasion de sa démission : 

"Lorsque nous avons été témoins de l'inimaginable enfer de la dernière guerre mondiale, même dans notre Suisse, qui a été épargnée par le sort des pays voisins, et que ma maison a souvent été un camp d'accueil et une boîte aux lettres pour des inconnus, je me suis fait une promesse : Faire tout ce qui est en mon humble pouvoir pour que le peuple juif ne soit plus jamais aussi impuissant à la merci de ses destructeurs".

Entre 1944 et 1962, Betty Halff-Epstein fut la présidente de la Fédération Suisse de la WIZO et devint plus tard sa présidente d'honneur. Après son mandat de présidente, elle est devenue membre honoraire de l'exécutif de la WIZO Mondiale et membre du Comité des Finances.

Sous la direction de Betty Halff-Epstein, la Fédération Suisse de la WIZO a repris l'école secondaire agricole de Nachalat Yehuda, un village de jeunes en Israël de la WIZO. Elle a également lancé une campagne de vente d'oranges pour Nachalat Yehuda et a fondé un comité de patronage pour cette campagne. En outre, c'est grâce à elle que l'Association nationale des femmes suisses pour le travail en Palestine est devenue la Fédération Suisse de la WIZO.

Lors d'un voyage de la délégation de toutes les présidentes de la WIZO en Israël, elle a rencontré Golda Meir.

Sa vie après la guerre et aux côtés de la WIZO 
Parallèlement à son engagement au sein de la WIZO, Betty Halff-Epstein a poursuivi sa formation à partir de 1960, en suivant des cours à l'Université de Bâle en histoire de l'art, philosophie, histoire et études allemandes. Dans le même temps, elle a vendu la société dont elle avait hérité de son mari.

Dans les années 1960, Betty Halff-Epstein a subi un autre coup dur. Sa plus jeune fille, Lily-Anne, a eu un grave accident de voiture qui a également endommagé son cerveau. Dès lors, Betty Halff-Epstein s'est occupée intensivement de sa fille et de sa jeune famille.

Betty Halff-Epstein s'est souvent rendue en Israël ou aux États-Unis, même peu après la Guerre des Six Jours. Lors de ses voyages, elle était souvent accompagnée par des amis, des petits-enfants ou d'autres membres de sa famille.

Au début de 1991, sa fille aînée Marlise est morte d'un cancer. La mort de sa fille était insupportable pour Betty Halff-Epstein et après sa mort, elle avait également perdu sa volonté de vivre. Elle est décédée le 31.05.1991. Le domaine a été donné au musée juif de Suisse.

Parmi ses plus grands mérites, citons son grand succès en tant que chef d'entreprise à une époque où ce rôle n'était pas socialement reconnu pour les femmes, ainsi que son engagement humanitaire - que ce soit pour aider et sauver les Juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale ou dans le cadre de ses activités de WIZO.

Références 

Femme d'affaires suisse
Naissance en janvier 1905
Naissance à Zurich
Décès en mai 1991
Décès à 86 ans
Décès à Bâle
Pages avec des traductions non relues